Степан Иванович Степанов (25 марта 1906 года, с. Нины, Ставропольская губерния, Российская империя — умер после 1955 года, СССР) — советский военачальник, полковник (1944).

Биография 
Родился 25 марта 1906 года в селе Нины, ныне в Советском районе Ставропольского края. Русский.

Военная служба

Межвоенные годы 
12 октября 1928 года был призван в РККА и зачислен курсантом полковой школы во 2-й Кавказский стрелковый полк 1-й Кавказской стрелковой дивизии ККА. По её окончании с сентября 1929 года продолжил службу в полку командиром отделения, помощником командира и командиром взвода полковой школы, командиром стрелковой роты и начальником полковой школы. С ноября 1940 года по 18 июня 1941 года слушатель курсов «Выстрел».

Великая Отечественная война 
С началом войны назначен командиром 738-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии, входившей в состав 19-й армии Группы армий резерва Ставки. Со 2 июля дивизия была передана Западному фронту и вела оборонительные бои на витебском направлении, затем участвовала в Смоленском сражении. С 3 октября дивизия в составе 19-й армии и участвовала в Вяземской оборонительной операции. В ходе её она была окружена. При прорыве в ночь с 12 на 13 октября Степанов был ранен и оставлен на поле боя. На следующий день он с другими ранеными на автомашине выехал в восточном направлении. В одной из деревень попал в плен. Во время движения колонны военнопленных в деревне Волково ему удалось бежать, после чего до февраля 1942 года скрывался в деревнях Волково и Щеколдина у местных жителей. При приближении частей 11-го кавалерийского корпуса во время его рейда по тылам противника с группой бывших бойцов направился в дер. Богородицк, где встретился с передовым эскадроном и был направлен в особый отдел 18-й кавалерийской дивизии. После проверки его назначили начальником штаба 46-го кавалерийского полка. 26 февраля он вместе с командиром полка был направлен в район Вадино на формирование особого партизанского полка, затем до июля исполнял должность начальника штаба этого полка. 22 июля с отрядом в 65 человек перешел линию фронта и вышел в район действия отряда «Бати». 6 августа сдал личный состав, а сам в составе группы командиров убыл в штаб партизанского движения при Калининском фронте для доклада о боевых действиях. 18 августа направлен для проверки на пересыльный пункт 22-й армии, а оттуда — в спецлагерь НКВД № 165 в городе Южа Ивановской области.

15 октября 1942 года, после проверки, майор Степанов был направлен в распоряжение ГУК НКО и в декабре назначен заместителем командира 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. В составе 41-й армии участвовал с ним в Ржевско-Вяземской наступательной операции, в боях по освобождению города Белый. С 16 марта дивизия вошла в подчинение 39-й армии и перешла к обороне южнее Пречистое Смоленской области. В сентябре Степанов переведен командиром 727-го стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии и участвовал с ней в Смоленской, Духовщинско-Демидовской наступательной операции. С 19 октября она вошла в 4-ю ударную армию 1-го Прибалтийского фронта и в начале ноября совместно с белорусскими партизанами преследовала отступающего противника в направлении на Полоцк, затем с 11 ноября перешла к обороне. В декабре дивизия вошла в состав 3-й ударной армии и с конца февраля 1944 года принимала участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. В начале марта она была выведена во второй эшелон и переброшена в район Пустошки, где сменила части 312-й стрелковой дивизии. В этом районе дивизия находилась в обороне до июля 1944 года, затем участвовала в Режицко-Двинской и Мадонской наступательных операциях. За освобождение города Идрица ей было присвоено наименование «Идрицкая» (23.07.1944), а за овладение городом Резекне (Режица) она награждена орденом Красного Знамени (09.08.1944). В октябре полк и дивизия участвовали в Рижской наступательной операции. С ноября полковник Степанов допущен к исполнению должности заместителя командира 219-й стрелковой дивизии. В период с 15 ноября по 15 декабря 1944 года временно командовал этой дивизией. В это время её части находились в районе Добеле и готовились к предстоящим действиям. С 23 декабря дивизия в составе 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта вела наступательные и оборонительные бои на тукумском направлении. 19 апреля 1945 года она была сосредоточена в районе ст. Добеле и затем переброшена в Румынию в район Бухареста, где и встретила День Победы.

Послевоенное время 
После войны с сентября 1945 года командовал 276-м гвардейским стрелковым полком 92-й гвардейской стрелковой дивизии ОдВО, с марта 1946 года — 107-м гвардейским механизированным полком 34-й гвардейской механизированной дивизии. В мае 1947 года назначен начальником 5-го отдела (всевобуча) Республиканского военного комиссариата Удмуртской АССР. 21 декабря 1955 года гвардии полковник Степанов уволен в запас.

Награды 
 орден Ленина (30.04.1954)
 два ордена Красного Знамени (07.11.1943, 20.06.1949)
 орден Суворова III степени (19.12.1944)
 орден Кутузова III степени (12.08.1944)
 два ордена Красной Звезды (26.05.1943, 03.11.1944
 медали в том числе:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Память Народа»

Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Ржевской битвы
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Воронеже
Дата смерти неизвестна
Умершие в XX веке
Участники Смоленской операции (1943)